Иван Михайлович Семенцов ( — ?) — советский деятель, секретарь Волынского областного комитета КПУ, председатель колхоза имени Ленина Гороховского района Волынской области. Кандидат экономических наук (1974). Герой Социалистического Труда (8.04.1971).

Биография 
Образование высшее. Член КПСС.

В 1960-х — после 1975 года — председатель колхоза «30 лет Советской Украины» Волынской области, председатель колхоза имени Ленина Гороховского района Волынской области.

В 1979 — январь 1984 года — 1-й секретарь Гороховского районного комитета КПУ Волынской области.

9 января 1984 — 3 ноября 1988 года — секретарь Волынского областного комитета КПУ по вопросам сельского хозяйства.

С ноября 1988 года — на пенсии по состоянию здоровья. Проживал в городе Киеве.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (8.04.1971)
 орден Ленина (8.04.1971)
 орден Октябрьской Революции (22.12.1977)
 орден Трудового Красного Знамени (08.12.1973)
 орден «Знак Почёта» (22.03.1966)
 медали

Примечания

Источники 
 Шафета П. Обком очима редактора
 XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Москва, 1981.

Кандидаты экономических наук
Члены КПСС
Председатели колхозов
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Секретари Волынского обкома КП Украины
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС